August (personage), een bekend soort clown
 August (album), een muziekalbum van Eric Clapton uit 1986
 August (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 August (roman), een roman van de Noorse schrijver en Nobelprijswinnaar Knut Hamsun
 August(us) (voornaam), een voornaam
 Augustus (maand), de achtste maand van het jaar, vernoemd naar keizer Augustus
 films:
 August (1996) van Anthony Hopkins met Anthony Hopkins, Leslie Phillips en Kate Burton
 August (2008) van Austin Chick met Josh Hartnett, Naomie Harris en Adam Scott
 August (2011) van Eldar Rapaport met Murray Bartlett, Adrian Gonzalez en Daniel Dugan
 Elokuu (2011) van Oskari Sipola met Eppu Pastinen en Lina Turkama (Engelse en Zweedse titel August)

Zie ook 
 Augusta (doorverwijspagina)
 Augustana (doorverwijspagina)
 Augustijn (doorverwijspagina)
 Augustinus (doorverwijspagina)
 Augustus (doorverwijspagina)